OCD ist die Abkürzung für:
 Ordo Carmelitarum Discalceatorum, eine christliche Ordensgemeinschaft mit zwei Zweigen:
 Unbeschuhte Karmeliten, männlicher Zweig
 Unbeschuhte Karmelitinnen, weiblicher Zweig
 Osteochondrosis dissecans, eine Erkrankung des Knochens
 Obsessive-compulsive disorder, eine Gruppe von psychischen Störungen, siehe Zwangsstörung
 The Oxford Classical Dictionary, ein Fachlexikon zur Altertumswissenschaft
 Oxford Collocations Dictionary for Students of English, Wörterbuch
 , ein Begriff aus dem Messverfahren der Scatterometrie, siehe Scatterometrie #Funktionsweise

OCD